

Musica 
 Seemann – singolo dei Rammstein del 1996

Persone 
 Henry Seemann – attore e cantante danese
 Finn Seemann – calciatore norvegese
 Berthold Carl Seemann – botanico tedesco